Парада-де-Арриба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,81 км². Население — 262 человека (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки

Муниципалитеты Саламанки